Морёй () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Сомма.  Расположен на территории двух округов: двадцать одна коммуна входит в состав округа Мондидье, двадцать ― в состав округа Перон.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

Ангар, Анже-ан-Сантер, Арвиллер, Бертокур-ле-Тен, Бокур-ан-Сантер, Браш, Вьянкур-л'Экипе, Виллер-о-Эрабль, Демюэн, Домар-сюр-ла-Люс, Иньокур, Кайё-ан-Сантер, Контуар, Ла-Нёвиль-Сир-Бернар, Ле-Кенель, Ле-Плесье-Розенвиллер, Мезьер-ан-Сантер, Морёй, Моризель, Оберкур, Пьерпон-сюр-Авр, Тен, Френуа-ан-Шосе.

В результате реформы 2015 года   состав кантона был изменен. В него вошли упраздненный кантон Розьер-ан-Сантерр и коммуна Айе кантона Бов.

С 1 января 2019 года состав кантона снова изменился: коммуны Контуар и Пьерпон-сюр-Авр вместе с коммуной Аржикур кантона Руа образовали новую коммуну Труа-Ривьер, которая вошла в состав кантона Руа.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Ай (427 чел.)
 Аллю (165 чел.)
 Ангар (124 чел.)
 Анже-ан-Сантер (1 014 чел.)
 Арбоньер (1 638 чел.)
 Арвиллер (770 чел.)
 Байонвиллер (337 чел.)
 Бертокур-ле-Тен (435 чел.)
 Бокур-ан-Сантер (171 чел.)
 Бофор-ан-Сантер (197 чел.)
 Браш (247 чел.)
 Бушуар (280 чел.)
 Варвиллер (142 чел.)
 Виллер-о-Эрабль (132 чел.)
 Врели (443 чел.)
 Вьянкур-л'Экипе (265 чел.)
 Гийокур (427 чел.)
 Демюэн (508 чел.)
 Домар-сюр-ла-Люс (410 чел.)
 Иньокур (72 чел.)
 Кайё-ан-Сантер (122 чел.)
 Ке (719 чел.)
 Ла-Нёвиль-Сир-Бернар (295 чел.)
 Ла-Шават (73 чел.)
 Ле-Кенель (786 чел.)
 Ле-Плесье-Розенвиллер (764 чел.)
 Меарикур (591 чел.)
 Мезьер-ан-Сантер (1 014 чел.)
 Мокур (180 чел.)
 Морёй (3 968 чел.)
 Моризель (507 чел.)
 Оберкур (80 чел.)
 Парвиллер-ле-Кенуа (234 чел.)
 Розьер-ан-Сантер (3 001 чел.)
 Рувруа-ан-Сантер (213 чел.)
 Тен (568 чел.)
 Фоли (149 чел.)
 Франсар (153 чел.)
 Френуа-ан-Шосе (142 чел.)
 Фукекур (156 чел.)
 Шийи (178 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 39,2 % голосов против 24,2 % у Эмманюэля Макрона и 15,0 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 59,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 37,5 %, Эмманюэль Макрон – 19,0 %, Жан-Люк Меланшон – 16,9 %, Франсуа Фийон – 14,4 %; 2 тур: Ле Пен – 54,7 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен - 27,4 %, Франсуа Олланд - 27,1 %, Николя Саркози - 23,1 %; 2 тур: Олланд - 53,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Сомма представляют вице-мэр коммуны Морёй Бертран Демуи (Bertrand Demouy) (Союз демократов и независимых) и мэр города Розьер-ан-Сантерр Франсуаза Май-Барбар (Françoise Maille-Barbare) (Разные правые).

См. также 
 Округа департамента Сомма
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 

Кантоны департамента Сомма